Andrea de Jorio – archeologo ed etnografo italiano
Michele de Jorio – giurista, avvocato e magistrato italiano

Pagine correlate
Di Iorio
Di Jorio